Фёдор Алексáндрович Голи́цын (16 августа 1805, Санкт-Петербург, Российская империя — 26 июня 1948, Болонья, Италия) — камер-юнкер, католик, писатель. Правнук генерал-адмирала М. М. Голицына и барона А. Г. Строганова, брат библиофила М. А. Голицына.

Биография 
Младший сын русского посланника в Риме князя Александра Михайловича Голицына (1772—1821) и любимой фрейлины императрицы Натальи Фёдоровны Шаховской (1779—1807). Первоначальное воспитание получил в Париже, где жил с отцом и братом. В 1821 году после смерти отца вместе с братом вернулся в Россию под опеку родного дяди князя С. М. Голицына. 

В 1823 году в звании камер-юнкера поступил на службу в Коллегию иностранных дел.

В 1833 году был отправлен в Рим, состоял «сверх штата» при русской миссии в чине коллежского асессора. В 1841 году в Италии он принял католичество и стал членом ордена иезуитов. В Риме Голицын, проживал в доме на виа Умильто, который получил от отца. Его гостями были цесаревич Александр Николаевич, во время своего путешествия по Европе, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь и А. И. Тургенев, называвший Голицына «добрым и рассеянным аристократом», а его стол первым в Италии.

В 1841 году Голицын был вызван в Россию, но по состоянию здоровья взял отпуск для лечения в Швейцарии. В 1842 году за невозвращение из отпуска был уволен от службы. Из Швейцарии Голицын переехал в Париж, где занялся религиозным просвещением солдат городского гарнизона. В 1844 году активная деятельность Голицына была запрещена французским правительством. 14 сентября 1845 года решением Государственного совета заочно лишен всех прав состояния и приговорен к каторжным работам «за невозвращение в отечество вопреки неоднократным вызовам правительства».
 
В 1847 году в Италии вступил волонтером в папскую армию. Участвуя в июне 1848 года в сражении под г. Тревизо, Голицын серьезно заболел и умер. Гравер Ф. И. Иордан в своих воспоминаниях рассказывал:
Был похоронен в Болонье на кладбище картезианского монастыря как национальный герой Италии. 

В 1860 году там же был похоронен князь М. А. Голицын, памятники обоим братьям стоят рядом; на монументе князя Фёдора написано латинское изречение: «Он любил быть неизвестным».

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 Н. Н. Голицын. Род князей Голицыных. — СПб., 1892. — С. 171—172, 332, 407.

Ссылки 
 Ф. А. Голицын
Ф
Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Похороненные на кладбище Чертоза